2 miejscowości w Polsce: 
 Małgów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pogorzela 
 Małgów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Lisków